О письменах («О письменехъ черноризца Храбра») — трактат, авторство которого приписывается черноризцу Храбру.

Текстология 
Сочинение известно в 89 списках XIV—XVIII веков.

Академик И. В. Ягич относил сочинение к X веку. К этой же датировке склонялся Г. А. Хабургаев, что соответствует времени правления болгарского царя Симеона, когда происходили изменения в письменно-языковой традиции во время «Преславской реформы».

В середине XIX века А. В. Горский занимался составлением описания библиотеки Московской духовной академии и обнаружил «московский список» трактата, который можно отнести к протографу. Другой вариант текста «О письменехъ черноризца Храбра» читается в «Лаврентьевском сборнике» 1348 года.

Наиболее полный перечень и издания текстов приводятся в книге «Черониризец Храбрь» болгарского слависта К. М. Куева (1967). Критическое издание текста по всем спискам представлено в книге слависта Уильяма Р. Федера (1999).

Филолог-славист С. Г. Вилинский разделил списки на две группы: старшую и младшую. К старшей он отнёс списки, мало отличающиеся от списка 1348 года («Лаврентьевский список») и список Московской духовной Академии («Московский список»). «Отличия той и другой редакции не многочисленны, но иногда довольно существенны. Самым главным является отсутствие в редакции списка 1348 года вставки о буквах алфавита, изобретённого Кириллом». В «Московском списке» есть несколько отличий от других старших списков, одним из которых является то, что в нём приведены все буквы славянской азбуки вместо нескольких, как в первых четырёх списках». К младшей группе Вилинский отнёс редакции, которые пошли от Московского списка.

Исследования 
Исследованием этого тракта занимались многие историки и филологи.

И. В. Ягич писал: «Статья черноризца Храбра пользовалась в старину большим уважением, как это доказывают многочисленные списки и различные её переделки. О личности автора этой замечательной статьи нет ни малейших свидетельств; можно даже подозревать, что имя его — псевдоним. Но по содержанию и тенденции статьи видно, что он жил во время первого расцвета славянской письменности у болгарских славян, приблизительно в X столетии… Статья Храбра бесспорно направлена против греков, которые в ней изображены как противники славянской письменности… Против них вооружился Храбр всем запасом тогдашней учёности византийской, на сколько она была ему доступна и известна».

В своей книге «Исследования по русскому языку», исследуя различные списки и древние тексты, он рассуждает, о каком алфавите говорил Храбр, кириллице или глаголице: «Не вижу возможности решить на основании статьи Храбра, какое письмо он подразумевал» и «поэтому, кто желает применить содержание статьи Храбра к тому или другому славянскому письму, тот должен класть в основание всех своих соображений точно определённое число 38 [число букв в алфавите]; все прочее шатко и ничего не доказывает».

«Черты и резы» 
Черноризец Храбр в своём «Сказании о писменех» писал о существовании у славян-язычников знаков для письма (или счёта) и гадания («черты и резы»):

По мнению Б. Н. Флори: «Черты» и «резы», вероятно, какие-то разновидности пиктографическо-тамгового и счетного письма, известного также у других народов на ранних этапах их развития. Возможно, отражение «черт» и «резов» следует видеть в различных знаках, обнаруженных на керамике и строительных постройках на территории Первого Болгарского царства. О них см.: Георгиев Е. Разцветът… С. 14—15.

Примечания

Издания и переводы 
 Первый печатный текст «О письменах» опубликован в «Острожском букваре» Ивана Федорова (1578).
 Калайдович К. Ф. Иоан ексарх болгарский. 1824. — С. 189—192.
 Сахаров И. П. Сказания русского народа  / в 7-ми томах. — СПб., 1840. — Кн. 5, Азбуковник… в ГПИБ.
 Срезневский И. И. Древние письмена славянские . — СПб., 1848.
 Бодянский О. М. О времени происхождения славянских письмен . — М. : В Унив. тип., 1855. — III, [3], 381, CXV, [1] с.

Литература 
 
  
 
 
 

 
Памятники древнеболгарской литературы